Klesse ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Klesse (* 1977), deutsche Journalistin
 Brigitte Klesse (1929–2014), deutsche Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin
 Eva Klesse (* 1986), deutsche Jazzmusikerin
 Matthias Klesse (* 1974), deutscher Autor
 Max Klesse (1896–1963), deutscher Arzt, Widerstandskämpfer (Gruppe „Mannhart“) und Professor an der Pädagogischen Hochschule in Berlin-Lankwitz
 Reinhard Klesse (1932–2014), deutscher Bildhauer und Maler
 William R. Klesse (* 1946), US-amerikanischer Manager